Paul Green puede referirse a las siguientes personas:

 Paul Green (dramaturgo) (1894–1981), dramaturgo estadounidense;
 Paul Green (futbolista, 1983), (1983-) futbolista irlandés;
 Paul Green (futbolista, 1987), (1987-) futbolista inglés;
 Paul Green (taekwondo) (1977-), practicante de taekwondo británico.